Die Qatar ExxonMobil Open 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 13. März 2021 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Marseille die Open 13 Provence und in Santiago de Chile die Chile Dove Men+Care Open gespielt. Beide zählten, genau wie die Qatar ExxonMobil Open, zur Kategorie der ATP Tour 250.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Andrei Rubljow. Im Doppel gewannen Rohan Bopanna und Wesley Koolhof die letzte Austragung.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 787.930 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 890.920 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 6. und 7. März 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF)
  (PDF)
  (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Doha